August Mercklin (1855–1928) – niemiecki lekarz psychiatra
 Karl Eugen von Mercklin (1821–1904) – niemiecko-rosyjski botanik
 Eugen Mercklin (1792–1873) – niemiecki lekarz
 Eugen von Mercklin (1884–1969) – niemiecki archeolog
 Ludwig Mercklin (1816–1863) – niemiecki filolog klasyczny